Greenbaum är ett efternamn som bland annat bärs eller har burits av:
 Gus Greenbaum, född 1894 och död 1958, ökänd amerikansk bookmaker.
 Norman Greenbaum, född 1942, amerikansk sångare och låtskrivare.
 Peter Allen Greenbaum, född 1946, brittisk låtskrivare och sångare.

Jiddisch-efternamn